Cesare Musatti (1846-1930) – pediatra italiano
Elia Musatti (1869-1936) – politico italiano
Cesare Musatti (1897-1989) – psicologo e psicoanalista italiano